Zeče je ime več naselij v Sloveniji:
Zeče pri Bučah, občina Kozje
Zeče, občina Slovenske Konjice

Naselja v Sloveniji